Wołgogradskij prospiekt (aleja) w Moskwie
 Wołgogradskij prospiekt (stacja metra) w Moskwie

Zobacz też